Chemical Markup Language
 przewlekła białaczka szpikowa ()
 Centrum Monitoringu Legislacji
 Czas przerwy odbiorcy (ang. Customer Minutes Lost)